magnolia (Magnolia) – rodzaj roślin z rodziny magnoliowatych
Miejscowości w USA:
 Magnolia – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Columbia
 Magnolia – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Magnolia – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Putnam
 Magnolia – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Magnolia – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
 Magnolia – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Pike
 Magnolia – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Magnolia – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie LaRue
 Magnolia – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin
 Magnolia – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Magnolia – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Montgomery
 Magnolia – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
Gminy w USA:
 Magnolia (ang. Magnolia Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Columbia
 Magnolia (ang. Magnolia Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Putnam
 Magnolia (ang. Magnolia Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Magnolia (ang. Magnolia Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
 Magnolia (ang. Magnolia Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin
 Magnolia (ang. Magnolia Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
Inne:
 Magnolia – amerykański film dramatyczny z 1999 roku w reżyserii Paula Thomasa Andersona
 Magnolia Park – centrum handlowe we Wrocławiu
 Magnolia – budynek w Poznaniu
 Magnolia – polski miesięcznik ogrodniczy